Slezsko je historické území
 Dolní Slezsko
 Horní Slezsko
 České Slezsko
 Polské Slezsko
 Pruské Slezsko
 Rakouské Slezsko
 Těšínské Slezsko
 Slezsko – samostatná operační skupina polské armády v l. 1938-1939